Der Begriff Wolkenburg bezeichnet

 einen Berg mit der Ruine einer gleichnamigen Burg (Burg Wolkenburg) im Siebengebirge
 Schloss Wolkenburg, ein Schloss im Ortsteil Wolkenburg-Kaufungen der Stadt Limbach-Oberfrohna, Sachsen
 Wolkenburg/Mulde, einen Ortsteil der Ortschaft Wolkenburg-Kaufungen von Limbach-Oberfrohna, Sachsen
 Wolkenburg (Köln), ein historisches Gebäude in Köln
 Wolkenburg (Wuppertal)
 Hotel Wolkenburg, ein ehemaliges Hotel im Bad Honnefer Ortsteil Rhöndorf
 Amt Wolkenburg, historische Verwaltungseinheit des Kurfürstentums Köln
 Herrschaft Wolkenburg, historische Verwaltungseinheit des Kurfürstentums Sachsen
 Ruine der Ordensburg Wolkenburg (), Lettland

Siehe auch:
 Wolkenberg
 Wolkenhäuschen
 House in the Clouds